Gustaaf Willem van der Feltz (1793-1870), Nederlands burgemeester
 Gustaaf Willem van der Feltz (1817-1863), Nederlands burgemeester
 Gustaaf van der Feltz (1853-1928), Eerste Kamerlid
 Gustaaf Willem van der Feltz (1863-1911), vicepresident arrondissementsrechtbank van Rotterdam